Burg bei Magdeburg es un municipio habitado por cerca de 24900 pobladores cerca al canal de Elba-Havel al noreste de Alemania, a  al noreste de Magdeburgo. Es la capital del Distrito de Jerichower Land en el estado de Sajonia-Anhalt.

La villa es conocida por la arquitectura medieval de sus iglesias y torres. Debido a las numerosas construcciones de tipo torre, a la ciudad se le conoce localmente como la "Ciudad de las Torres". Como otras villas alemanas, Burg tiene su conexión con los poemas épicos de Rolando, la cual está demostrada en la forma de una estatua, la que fuera restaurada en 1999.

El nombre de "Burg" tiene el mismo significado que la palabra en alemán para castillo, esto es debido, según los conocedores, a que tuvo su origen en el eslavo antiguo con la palabra designada para un bosque de pinos (bor).

El municipio es reconocido como el lugar de nacimiento y de sepulcro del General Prusiano Carl von Clausewitz. En Burg anteriormente estuvo situada la mayor fábrica de calzado de Europa y fue la primera ciudad que produjo pan de centeno en Alemania, iniciando su producción en 1931.

Cerca a Burg tiene su sede una base de transmisión de señales de onda larga y media, la cual, junto a otras locaciones fue usada para la transmisión de la emisora radial Radio Wolga, y ahora es usada para la transmisión de la emisora radial Radioropa Info.

Subdivisiones 
El municipio de Burg bei Magdeburg consiste en el casco urbano de Burg bei Magdeburg, y las villas anteriormente independientes de Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau, Schartau y Reesen.

Nativos destacados 

 Joachim a Burck (1546-1610), compositor
 Carl von Clausewitz (1780-1831), General Prusiano, e importante teórico militar y filosófico
 Hermann Eggert (1844-1920), arquitecto
 Hermann Riedel (1847-1913), compositor y director de orquesta
 Hermann Paasche (1851-1925), político (DVP)
 Ferdinand Kurlbaum (1857-1927), físico teórico
 Paul Herrmann (1866-1930), germanista
 Hermann Matern (1893-1971), político (KPD, SED), vicepresidente de la Volkskammer
 Ernst Schumacher (1896-1958), Alto oficial del SPD
 Wolfgang Seguin (nacido en 1945), futbolista, varias veces convocado al equipo de la Alemania occidental
 Harald Jährling (nacido en 1954), remador
 Emanuel Raasch (nacido en 1955), ciclista
 Heiko Balz (nacido en 1969), luchador
 Julia Bonk (nacida en 1986), política (Die Linke), y miembro del Landtag (por Sajonia)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Burg bei Magdeburg 
 Guia turística de la ciudad 

Localidades del distrito de Jerichower Land
Burg (bei Magdeburg)